El nombre de Alfonso X puede referirse a:

Personajes 
 Alfonso X "el Sabio" (1221-1284), que reinó en León y Castilla entre 1252 y 1284.

En referencia al rey Alfonso X de Castilla 
 Orden de Alfonso X el Sabio, orden española.
 Literatura de Alfonso X el Sabio.
 Prosa de Alfonso X el Sabio.
 Alcázar de Alfonso X.
 Universidad Alfonso X el Sabio, institución educativa.
 Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio.
 Estación de Alfons X, estación.
 Centro Cultural Municipal Alfonso X El Sabio.
 Avenida de Alfonso el Sabio, en Alicante (España).